Partito Colorado – partito politico paraguayano
 Partito Colorado – partito politico uruguayano